Сенько Василь Васильович (1921—1984) — єдиний в історії радянської авіації штурман — двічі Герой Радянського Союзу (1943, 1945), полковник авіації.
 Сенько Василь Михайлович (* 1941) — член Спілки художників України. Заслужений художник України.
 Сенько Валерій Олександрович) (* 1998) — білоруський футболіст.
 Сенько Володимир Леонович (* 1946) — міністр закордонних справ Білорусі (1994—1997).
 Сенько Дарія — голова Комітету гуманітарної допомоги Союзу Українських організацій Австралії; кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.
 Сенько Іван Михайлович (* 1937) — український фольклорист, краєзнавець і літературознавець.
 Сенько Кирило Сергійович (* 2002) — український футболіст, нападник ковалівського «Колоса».
 Сенько Лідія Іванівна (* 1961) — заслужений працівник соціальної сфери України.
 Сенько Павло Кононович (1916—2000) — радянський учений, дослідник Арктики і Антарктики.
 Сенько Роман Миколайович (1972—2022) — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Сенько Федір Петрович (1936—2020) — радянський державний і громадський діяч. Герой Соціалістичної Праці.
 Сенько Юрій (1913—1957) — український етнограф-фолкльорист.

Примітки 

Білоруські прізвища
Українські прізвища